Marc Cerón Castelló (n. Lérida, 6 de noviembre de 1977), es consejero delegado de Ilerda Serveis S. A. desde el 20 de mayo de 2011. Casado con Mamen Serrano de la Cruz y padres de 3 hijas.

Inicios 
Cerón cursó su formación académica básica en el Col·legi Episcopal de Lleida y seguidamente los estudios de bachillerato en el mismo colegio.

Ha realizado los estudios de Derecho por la Universidad de Lérida. Máster en Dirección y Administración por ESADE de Barcelona.

Trayectoria profesional 
Como trayectoria profesional siempre ha estado ligado a la empresa familiar que fundó su familia, Ilerda Serveis S. A. Ha desempeñado tareas en todos sus departamentos, tanto de logística, servicio técnico, compras, calidad, ventas y en la actualidad de la Dirección General. El 2020 se crea ILSER GRUP que provoca además de un nuevo nombre, una nueva política Verde (ecología y medioambiente), Digital (adaptación de todos los procesos a la realidad actual) y Global (apertura a nuevos mercados). Des del 2021 ha sido el responsable de la expansión hacia Andorra gracias a la entrada de Lleixiu Andorrana S.A. en el grupo.

Actualmente también es vicepresidente del Grupo Dino, principal grupo de compras y ventas de productos de limpieza profesional en España. Con un total de 17 empresas similares a la Ilerda Serveis y con más de 400 trabajadores.

También ejerce de Vicepresidente en DHYS EUROPEAN GROUP, grupo de compras de productos de limpieza profesional en Europa. Lo forman cerca de 200 empresas con una facturación total de más de 1000 millones de Euros.

Vinculación asociativa 
También ha sido una persona muy vinculada en la sociedad leridana. Ha participado tanto en asociaciones de carácter económico-empresarial como Presidente de la Empresa Familiar de Lleida, Vocal de Pimec, Vice-Presidente de la Cámara de Comercio de Lérida, Miembro del Consell de Cambres de Catalunya, Expresidente de la Jove Cambra de Lleida, Senador de la Junior Chamber Internacional, Fundador del Fórum Fuster, Formador y miembro de FEMCAT, socio de Aijec y del Cercle d’Economia,...

Participa en diversos medios de comunicación locales. En prensa escrita des del 2021 colabora en Diari Segre con columna cada sábado con nombre: "Opinió per Emportar". Y en La Mañana des del 2014 con una columna semanal los miércoles titulada: "Vist des de dalt". En Radio participó como tertuliano en Cope Lleida y actualmente en Ua1 Lleida con una sección mensual de opinión. Y en Televisión en la Tertúlia de Lleida Televisió. Durante el 2017 publicó su primer libro "Ara que ja soc gran", que es una selección de sus mejores 50 artículos aparecidos durante el 2013 al 2017 en el periódico ilerdense La Mañana editado por Editorial Fonoll.

A nivel cultural social ha sido "Rei Mag" de Lérida, Pau Pi, Armat de la Sang, fundador del Vespa Club Lleida, Presidente de la Associació Antics Alumnes Col·legi Episcopal, Miembro del Equipo de la Candidatura de Sandro Rosell a la Presidencia del Fútbol Club Barcelona, alma mater del primer vuelo charter deportivo hecho en Lérida, cofundador del No Surrender Festival, cofundador del Atlètic Lleida, y ha participado en todas las ediciones del Aplec del Caragol.

Enlaces externos 
Ilerda Serveis - http://www.ilser.net/
Web personal - http://www.ceron.cat

Empresarios de España
Alumnado de la Universidad de Lérida
Alumnado de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas
Nacidos en Lérida